T12 oder T 12 steht für
 Preußische T 12, Personenzug-Tenderlokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen
 T 12 (1939), Torpedoboot vom Typ 1935 der Kriegsmarine, siehe Torpedoboot 1935
 Typ 12, dreipoliger Schweizer Stecker (L+N+PE) für 10 A Bemessungsstrom, seit 2013 mit teilisolierten Stiften (L+N), siehe SN 441011
 Typ 12, seit 2017 aus dem Verkehr gezogener Schweizer Steckdosentyp ohne Schutzkragen, zu ersetzen durch T13, siehe SN 441011
 T12, standardisierter Durchmesser bei Leuchtstoffröhren, siehe Leuchtstofflampe#Standardisierte Baugrößen
 Streptococcus-pyogenes-Phage T12, Streptococcus-pyogenes-Bakteriophagen T12

T-12 steht für:
 T-12, Prototyp des Panzers T-24, siehe T-24#Prototyp T-12
 100-mm-Panzerabwehrkanone T-12
 Sojus T-12, Missionsbezeichnung für den Flug eines sowjetischen Sojus-Raumschiffs

Abkürzung